Tocznabiel – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Obryte
 Tocznabiel – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Obryte